Mila puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Lugares 

 Provincia de Mila, provincia de Argelia.
 Mila, municipio argelino de la provincia homónima.
 Milá, municipio de Cataluña, España.
 Mila Doce (Texas), lugar designado por el censo en Texas, Estados Unidos.

Personas 

 Mila Kunis (1983), actriz ucraniana.
 Mila Jenner (1985), actriz estadounidense.
 Mila Hernando (1957-2017), diplomática española.
 Mila Ximénez (1952-2021), escritora española.
 Mila Oyarzún (1912-1982), poeta chilena.
 Mila Beldarrain (1951), escritora española.
 Mila Kopp (1904-1973), actriz austriaca.
 Mila Marinova (1974), gimnasta búlgara.
 Mila Miletic (1991), modelo serbia.
 Mila del Sol (1923-2020), actriz filipina.

Otros términos 

 Mila (nombre), nombre propio femenino.
 Mila & Luna, serie de libros infantiles ilustrados.
 Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), unión de las bolsas de valores de los miembros de la Alianza del Pacífico.
 Mila Rodino, himno nacional de Bulgaria.
 Mila Mou, canción.
 Mila (botánica), género de plantas de la familia cactaceae.
 (3231) Mila, asteroide ubicado en el Cinturón de Asteroides.